Az alábbi lista a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányait tartalmazza.

''Frissítve: 2018. július 1.

Jelmagyarázat:

Jegyzetek

Fordítás 

 

Németország labdarúgása
Labdarúgó-válogatottakkal kapcsolatos listák
Labdarúgó-vezetőedzők listái